Лаура Аурора Флорес Эрас () (23 августа 1963, Рейноса, Тамаулипас, Мексика) — мексиканская актриса, певица и телеведущая.

Биография 
Родилась 23 августа 1963 года в Рейносе. Также у неё есть два брата — Марко и Херардо. Первоначально дебютировала как певица, влившись в состав музыкальной группы Hermanos y Amigos, с которой покорила Германию, Испанию, Нидерланды, а также разъезжала по городам Мексики. Спустя некоторое время поступила в CEA при телекомпании Televisa. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1983 году и с тех пор снялась в 39 работах в кино и телесериалах. Тем не менее, несмотря в успех в кинематографе, она продолжила и певческую карьеру — в 1980 году она была приглашена в должность второй телеведущей телепередачи Ночи в ночь, которая вела Вероника Кастро, где она пела песни на английском языке. Также сыграла роли в ряде спектаклей и в качестве телеведущей вела ряд телепередач. В середине 1980-х годов записала свой первый музыкальный альбом.

Личная жизнь 
Лаура Флорес вышла 3 раза замуж, однако личные жизни не сложились, всё кончилось разводами за разводами из-за тяжелого характера актрисы, за исключением второго брака:
 Первым супругом являлся актёр и певец Серхио Фаччелли.
 Вторым супругом являлся Хосе Рамон Диас. Этот брак был более продолжительнее, чем первый. В этом браке актриса родила 4 детей. Брак разрушила измена Хосе Рамона Диаса.
 Третьим супругом являлся Мигель Дуран.

Фильмография

Теленовеллы 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Год !! Теленовелла !! Роль
|-
| 1980 ||  El combate  || Mariana
|-
| 1981 ||  Право на рождение ||Amelia Montero
|-
| 1982 || En busca del Paraíso ||Yolanda
|-
| rowspan="2"|1984 || Tú eres mi destino || Rosa Martha
|-
|  Los años felices  || María T
|-
| 1985 || Los años pasan  || María
|-
| 1986 || Ave fénix || Paulina
|-
| 1990 || Mi pequeña Soledad || Dulce María
|-
| 1991 || La pícara soñadora || Mónica Rochild
|-
| 1993 || Clarisa ||  Elide González León
|-
|rowspan="2"|1994|| El vuelo del águila || Emperatriz Carlota Amalia de México
|-
| El amor tiene cara de mujer || Victoria
|-
| 1996 || Марисоль || Sandra Luján
|-
| 1997 || El alma no tiene color || Guadalupe Roldán
|-
| 1998 ||  Gotita de amor  || María Fernanda de Santiago
|-
| 1999 ||  Yo soy Betty, la fea  || Ella misma
|-
| 1999/2000 || Cuento de navidad  || Mujer Ángel La señora bonita|-
| 1999-2000 ||  Tres mujeres   ||Sandra María Aguirre de la Parra
|-
| 2000 ||  Siempre te amaré  ||Victoria Robles de Castellanos / Amparo Rivas
|-
| 2000-2001 ||  Личико ангела  ||Ella misma
|-
| 2002 ||  Cómplices al rescate   ||Rocío Cantú
|-
| 2004 ||  Piel de otoño   ||Lucía Villarreal de Mendoza
|-
| 2006 ||  Mundo de fieras   ||Regina Farías de Martínez
|-
| 2007 ||  Destilando amor   ||Priscila Yurente
|-
| 2007-2008 ||  Al diablo con los guapos  ||Luciana Arango de Belmonte
|-
| 2008-2009 ||  En nombre del amor  ||Camila Ríos
|-
| 2009-2010 || Corazón salvaje  ||María del Rosario Montes de Oca
|-
| 2010-2011 || Llena de amor  ||Ernestina "Netty" Pavón
|-
| 2011-2012 || Una familia con suerte  ||Yuyú Arteaga
|-
| 2012 || Un refugio para el amor  ||Roselena Fuentes Gil de Torreslanda
|-
| rowspan="2"|2014 || En otra piel  || Mónica Serrano
|-
| Reina de corazones || Sara Smith
|-
|2015 || ¿Quién es quién?  || Inés
|-
| 2016 || Señora Acero  ||Edelmira Rigores
|-
| 2017 || La fan ||Paloma
|-
|}

 Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

 Художественные фильмы 
 Siempre en Domingo (1984)
 Comando marino (1990)
 Los Temerarios (1993)
 Preparatoria (1984)
 Театральные работы 
 Los fantásticos (1981)
 Nuestro amor de cada día (1983)
 Jesucristo superestrella (1984)
 Fausto (1985)
 Sugar (1992)
 Tenorio cómico (1992-1994)
 Monólogos de la vagina (2002)
 Bajo cero (2011)
 Soy mujer, soy invencible y estoy exhausta (2012)
 Made in México (2013)(2016)
 Manos quietas (2012)
 Infidelidades (2015)
 Mamá por siempre (2016)
 Телевидение 
 В качестве телеведущей 
 La rueda de la fortuna (1995-1996)
 Hoy (1999-2001)-(2007-2008)
 Un nuevo día (2015)
 Дискография 
 Hermanos y amigos (1978) Con sus hermanos: Eugenia, Gerardo y Marco Flores
 Barcos de papel (1983)
 Preparatoria (1984)
 De corazón a corazón (1985)
 Fruto prohibido (1987)
 Para vivir feliz (1988)
 Desde hoy (1989)
 Eterna Navidad (1989) Con todos los artistas de EMI de ese año.
 Cuando el amor estalla (1991)
 Nunca hagas llorar a una mujer (1995)
 Me quedé vacía (1997)
 Te voy a esperar (2000)
 Contigo o sin ti (2002)
 Morir de amor (2004)
 Soy yo (2007)
 Soy yo con Banda y Mariachi (2008)
 Ni te pares por aquí (2009)
 Desde mi corazón'' (2012)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios People en Español

Premios Tu Mundo

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Певцы и певицы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)